Анна Мария Тюссо́ (, при рождении Гросхольц, ; 12 декабря 1761, Страсбург — 18 апреля 1850, Лондон) — скульптор, основательница известного музея восковых фигур мадам Тюссо в Лондоне.

Биография

Ранние годы жизни 
Мария родилась под именем Мари Гросгольц () в семье эльзасского офицера Йозефа Гросгольца и швейцарки Анны-Марии Вальтер. Её отец погиб в Семилетней войне незадолго до рождения Мари; после его смерти мать с детьми переехала в Берн и начала работать экономкой у доктора Филиппа Вильгельма Куртиуса (1741—1794). Куртиус делал анатомические модели из воска, позже занялся изготовлением восковых фигур, портретов. В 1765 году Куртиус переехал в Париж и основал там свою мастерскую. Мари вместе с матерью переехали к нему в 1767 году — мать продолжила работать экономкой, а Мари начала учиться искусству изготовления восковых скульптур.

В Париже Куртиус создал несколько восковых фигур, одной из которых была фаворитка Людовика XV мадам Дюбарри. Эта модель и другие дала возможность доктору получить популярность в Париже. Шаблон от этой скульптуры сохранился в музее восковых фигур. На первой выставке в 1770 году его работы пользовались необычайной популярностью — это позволило ему открыть выставки в других известных местах Парижа.

Куртиус научил Мари искусству создания восковых скульптур, у неё рано проявился талант к воссозданию образов известных людей того времени. Мари создала в то время скульптуры таких известных личностей, как Вольтер, Жан-Жак Руссо, Бенжамин Франклин. Со временем её начали приглашать выполнять модели членов королевской семьи. Отношения Мари с членами королевской семьи были настолько хороши, что её даже пригласили переселиться в Версаль, где она преподавала искусство, в частности, сестре короля Людовика XVI.

Французская революция 
Восковые фигуры Куртиуса сыграли определенную роль во Французской революции. 12 июля 1789 года, за два дня до начала революции, во время беспорядков повстанцы несли по улицам восковые фигуры Дюка Орлеанского и ненавистного министра финансов Жака Неккера. Со сменой власти Мари была арестована как одна из представителей прошлого режима и сочувствующих ему. Во время заключения в тюрьме она познакомилась с Жозефиной Богарне, будущей женой Наполеона Бонапарта. Во время режима террора её приговорили к смерти на гильотине и не казнили только потому, что после смерти Робеспьера её пригласили сделать посмертную маску революционера и его убийцы. Кроме Робеспьера она сделала посмертные маски Марии Антуанетте, Марату и многим другим.

Избавившись от преследования, Мари вернулась в мастерскую Куртиуса, который после смерти в 1794 году завещал её и коллекцию скульптур Мари. В 1795 году она вышла замуж за инженера Франсуа Тюссо, у них родилось два сына: Жозеф и Франсуа. Коллекция фигур Мари значительно увеличилась и пользовалась большой популярностью парижан, однако её муж стал злоупотреблять алкоголем. Кроме того, он начал проигрывать в карты почти всё, что Мари зарабатывала выставкой восковых фигур.

Жизнь в Великобритании 
В 1802 году Мари решила оставить мужа и, взяв с собой старшего четырёхлетнего Жозефа и свою коллекцию, отправилась в турне по Великобритании. С началом правления Наполеона и ухудшением отношений между двумя странами она не смогла вернуться и продолжила путешествовать по Великобритании и Ирландии. После падения Наполеона её младший сын Франсуа присоединился к ней, и в 1835 году она оборудовала свою первую постоянную выставку в известном ныне месте Бейкер-стрит, что стало началом её известного музея. Некоторые из скульптур были разрушены, но были вновь восстановлены благодаря шаблонам, которые Мари хранила. В 1842 году она сделала свою скульптуру, которая до сих пор хранится в Музее Мадам Тюссо. 18 апреля 1850 года в возрасте 88 лет Мари Тюссо скончалась в Лондоне. Её музей стал одной из достопримечательностей Лондона с филиалами в Амстердаме, Гонконге, Лас-Вегасе, Нью-Йорке, Вашингтоне и ряде других городов.

Источники 
 Marie Tussaud: Madame Tussaud’s memoirs and reminiscences of France, Hrg. F. F. Hervé, London 1838 Hervé, London 1838.

Скульпторы Великобритании